

Astronomia 
 941 Murray – asteroide della fascia principale

Persone

Personaggi immaginari 
 Mina Murray – personaggio del romanzo Dracula
 Murray – personaggio di Monkey Island
 Murray – personaggio di Sesame Street
 Murray – personaggio della serie videoludica Sly Cooper

Sport 
 Stadio di Murrayfield

Geografia

Murray – fiume

Murray – città della Contea di Clarke, Iowa
 Murray – capoluogo della Contea di Calloway, Kentucky
 Murray – villaggio della Contea di Cass, Nebraska
 Murray – città della Contea di Kings, California
 Murray – città fantasma della Contea di Lassen, California
 Murray – città della Contea di Orleans, New York
 Murray – città della Contea di Salt Lake, Utah

Tanzania 
 Murray – circoscrizione della regione del Manyara

Pagine correlate 
 Donald Murray
 Thomas Murray